Monongahela – las narodowy (obszar chroniony) w stanie Wirginia Zachodnia w USA
 Monongahela – rzeka w Stanach Zjednoczonych
Miejscowości w USA:
 Monongahela – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Washington
Gminy w USA:
 Monongahela (ang. Monongahela Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Greene